Региональное название ряда лекарственных растений:
 Белокрыльник
 Вахта (растение)